Santiago Hernán Solari Poggio (n. 7 octombrie 1976, Rosario, Argentina) este un fotbalist argentinian retras din activitate, care a evoluat pe postul de mijlocaș. 

El a petrecut cea mai bună parte din cariera sa de 15 ani, în Spania, disputând în La Liga 177 meciuri și marcând 17 goluri, fiind o figură reprezentativă a clubului Real Madrid.

Palmares
River
Primera División de Argentina: Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997
Copa Libertadores: 1996 (nu a jucat)

Real Madrid
UEFA Champions League: 2001–02
Supercupa Europei: 2002
Cupa Intercontinentală: 2002
La Liga: 2000–01, 2002–03
Supercopa de España: 2001, 2003

Inter
Serie A: 2005–06, 2006–07, 2007–08
Coppa Italia: 2005–06
Supercoppa Italiana: 2005, 2006

Statistici

Club

Internațional

Note

Legături externe
Argentine League statistics 
BDFutbol profile
Stats at Tutto Calciatori 

Guardian Stats Centre 

Nașteri în 1976
Argentinieni în viață
Fotbaliști argentinieni
Nașteri pe 7 octombrie
Mijlocași
Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai cluburilor din Mexic
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști internaționali argentinieni
Fotbaliști ai cluburilor din Italia